Tero Jaakkola (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1944, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1944-45 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-49 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||11 ||0 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-50 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||4 ||3 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-51 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||5 ||1 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1929
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace